Сало́н-ла-Тур () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Коррез. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 380 км на південь від Парижа, 45 км на південний схід від Ліможа, 32 км на північний захід від Тюля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 287 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 614,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Салон-ла-Тур на сайті французького Національного інституту географії
 Салон-ла-Тур на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Салон-ла-Тур на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Салон-ла-Тур на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Салон-ла-Тур на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Коррез

Примітки 

Муніципалітети департаменту Коррез